El Pulgar är ett berg i Antarktis. Det ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på El Pulgar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt El Pulgar är varierad. Den högsta punkten i närheten är Berg Peak,  meter över havet,  kilometer söder om El Pulgar. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 1000 meter över havet eller högre